Кристина Сальмская (; ) — герцогиня Лотарингии в браке с герцогом Франсуа II Лотарингским.

Жизнь 
Кристина была единственной дочерью Пауля, графа фон Сальм (около 1535 — около 1595) и его жены Мари ле Венер.

Хотя Сальмы были полусуверенными имперскими графами с 1475 года, ни они, ни ле Венеры не были причислены к главным магнатам Священной Римской империи или Франции XVI века. Тем не менее, когда Франсуа женился на Кристине, он был всего лишь третьим сыном герцога Карла III, которому в качестве апанажа было выделено графство Водемон, а не герцогство Лотарингия. Чтобы не дать герцогству отклониться от патрилинейности (и узаконить её узурпацию), сыновья Франсуа и Кристины взяли в жёны двух дочерей старшего брата отца, герцога Генриха II Лотарингского.

Семья и дети 
Кристина вышла замуж за будущего герцога Лотарингии 12 марта 1597 года. В этом браке родилось несколько детей:
 Генрих (1602—1611), умер в детстве
 Карл IV (1604—1675), герцог Лотарингский
 Генриетта (1605—1660), 1-й муж: Луи де Гиза; 2-й муж: Карло Гуаско де Саллерио; 3-й муж: Джузеппе Франческо Гримальди
 Никола II Франсуа (1609—1670), герцог Лотарингский
 Маргарита (1615—1672), замужем за Гастоном де Бурбоном, герцогом Орлеанским
 Кристина (1621—1622), умерла в младенчестве

Примечания 

Герцогини Лотарингии